Agdistis peut désigner :
 Agdistis, un genre d'insectes lépidoptères ;
 Agdistis, l'équivalent phrygien de la déesse Cybèle.